Pojęcie to zawsze oznacza obiekt o mierze ilościowej (np. liczba) lub jakościowej (np. wartość) równej jeden.

 w fizyce – wzorcowa miara wielkości fizycznej:
 jednostka miary,
 jednostka astronomiczna,
 w matematyce:
 liczba naturalna jeden (1),
 jednostka urojona;
 w naukach społecznych – człowiek:
 w ujęciu filozoficznym i psychologicznym – jednostka ludzka,
 w ujęciu socjologicznym – jednostka społeczna;
 w wojsku:
 jednostka wojskowa,
 jednostka bojowa,
 jednostka gospodarcza,
 jednostka kalkulacyjna,
 jednostka tyłowa,
 jednostka terytorialna,
 jednostka wspierająca,
 jednostka zaopatrująca,
 jednostka ognia,
 jednostka napełnienia;
 Komunikacja, transport
 Elektryczny zespół trakcyjny, potocznie nazywany jednostką lub jednostką trakcyjną
 jednostka pływająca (żegluga);
 Inne znaczenia jednostki jako wyodrębnionego fragmentu większej całości
 jednostka administracyjna (geografia);
 jednostka centralna (informatyka);
 jednostka systematyczna, jednostka taksonomiczna (biologia);
 jednostka monetarna (ekonomia);
 jednostka gospodarcza (ekonomia);
 Jednostka – serial o jednostce specjalnej;
 jednostka leksykalna – w programowaniu;